Landkreis Augsburg
 Augsburg (stad)
 Bisdom Augsburg
 Prinsbisdom Augsburg
 Rijksstad Augsburg
 FC Augsburg
 Golfclub Augsburg